

Населені пункти та їхні частини

 Ґрабін — село в гміні Битниця Кросненського повіту Любуського воєводства
 Ґрабін — село в гміні Немодлін Опольського повіту Опольського воєводства
 Ґрабін — село в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрабін — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґрабін — осада в гміні Дембниця-Кашубська Слупського повіту Поморського воєводства
 Ґрабін — осада в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки